Осадчий Дмитро Анатолійович — український футболіст.
 Осадчий Дмитро Сергійович — український футболіст.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок